Sebastian Ernst (né en 1984), athlète allemand
Sebastian Ernst (né en 1995), footballeur allemand